РЗиА — Релейная защита и автоматика
 РЗИА — Русский заграничный исторический архив в Праге